Ymer (Lucien Méry), un auteur de bande-dessinées.
 Elias Ymer (né en 1996) et Mikael (né en 1998), joueurs de tennis suédois d'origines éthiopiennes, 
 Ymer, un cargo norvégien.

Voir aussi Ymir (homonymie)